Сан Рафаел де лос Мартинез има више значења:

 Сан Рафаел де лос Мартинез (Мијер и Норијега), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Сан Рафаел де лос Мартинез (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику